Групата е съставена от 16 отбора, играе се всеки срещу всеки в две срещи на разменено гостуване. За победа се начисляват 2 точки, за равенство 1, с изключение на случаите, когато резултатът е 0:0, а за загуба не се начисляват точки. Отборите заели последните две места отпадат в „Б“ група. Новите отбори в групата са Локомотив (Пловдив) и Академик (Свищов). Актуален шампион е Левски Спартак.

Класиране

Голмайстори

Състав на шампиона Берое (Стара Загора)

„Б“ РФГ 

 1. Толбухин – днес град Добрич;
 2. Михайловград – днес град Монтана;

Източници 
 bulgarian-football.com – Български футболен архив
 „Футболът в Русе“, Юлиян Костов.

7
1985/86
1985/86